Margaretha van Frankrijk (1158-1197), dochter van Lodewijk VII van Frankrijk
 Margaretha van Frankrijk (1254–1271), dochter van Lodewijk IX van Frankrijk, hertogin van Brabant
 Margaretha van Frankrijk (1279-1318), dochter van Filips III van Frankrijk
 Margaretha van Frankrijk (1310-1382), dochter van Filips V van Frankrijk, gravin van Vlaanderen
ook:
 Margaretha van Valois (doorverwijspagina)